Ним ( , ) — город на юге Франции, префектура (административный центр) департамента Гар (регион Лангедок — Руссийон). Население — 137 200 человек (1 января 2004).

География 
Ним расположен на границе Прованса, в 35 км к северу от средиземноморского побережья, в 20 км к западу от Роны, у подножия плато Гарриг (фр.).

История 
Ним () в древности был столицей галльского племени вольков-арекомиков, которые покорились римлянам в 121 г. до н. э. На месте кельтского поселения император Август основал новый город. Благодаря удачному местоположению в винодельческом регионе и предоставленным императорами привилегиям, Ним стал одним из самых крупных городов Южной Франции. В V в. его разграбили вандалы и вестготы, за которыми в VIII в. пришли арабы (изгнаны в 737 г.)

С X в. Ним входил во владения графов Тулузских, был очагом движения альбигойцев, в 1229 г. присоединён к домену короля Франции. В XVI в. граждане Нима приняли протестантизм и устроили избиение католиков (т. н. нимская резня). После отмены Нантского эдикта здесь наблюдались волнения гугенотов.

Достопримечательности 

Ни один город Франции не может сравниться с Нимом по количеству и сохранности памятников древнеримской архитектуры:
 Амфитеатр (60 г. н. э.)
 Арка Августа (после 16 г. до н. э.)
 Мезон Карре (храм, последние гг. до н. э.)
 Храм Дианы (II в. н. э.)
 Башня Мань (руины времён Августа)
 Пон-дю-Гар (акведук в 22 км от Нима)

Среди построек более позднего времени выделяется романское здание собора.

Также в городе есть несколько музеев (Carre D’art, Musée D‘histoire Naturelle, Musée Des Beaux Arts) и планетарий.

Спорт 
В городе существует одноимённый футбольный клуб.

Символика 
Эмблема Нима повторяет дизайн монеты (римского асса), отчеканенной в городе в начале нашей эры. На ней был изображён крокодил, прикованный к пальме, — символ подчинения Египта Риму. Ниже располагались буквы COL NEM — «Колония Немаусская».

В средние века память об этом символе была полностью утеряна. На печати, скрепляющей акт 1226 года, изображены четыре городских консула в мирных одеяниях (сегодня этот символ можно увидеть на медали Учёного коллежа консулов Нима, ). Считается, что герб Нима в это время представлял собой щит полностью красного цвета, который символизировал принадлежность виконтам Нарбона.

В XVI веке консулы Нима решили поместить на этот герб золотого быка, видимо, потому, что бык играл издавна заметную роль в городской культуре. Король Франциск I разрешил им это в апреле 1516 года.

В 1517 году была обнаружена монета с крокодилом и пальмой, и консулы снова попросили короля сменить герб Нима. В 1535 году король дал своё согласие.

Нынешний вид в 1985 году придал эмблеме Филипп Старк.

Интересные факты 
 От Нима происходит название джинсовой ткани деним.
 В честь латинского названия Нима назван астероид (51) Немауза, открытый 22 января 1858 года астрономом А. Лораном в Ниме.
 В Ниме есть профессиональный футбольный клуб «Ним Олимпик»
 В 2005 году в амфитеатре города выступала группа Rammstein, в 2009 году — группа Metallica, в 2011 году — группа The Offspring, а 16 июля 2013 года состоялся концерт группы Depeche Mode.

Города-побратимы 
  Престон, Великобритания (1955)
  Верона, Италия (1960)
  Брауншвейг, Германия (1962)
  Прага, Чехия (1967)
  Франкфурт-на-Одере, Германия (1976)
  Саламанка, Испания (1979)
  Ришон-ле-Цион, Израиль (1986)
  Мекнес, Марокко (2005)
  Ростов, Российская Федерация

Примечания

Ссылки 
 
 Античный амфитеатр в Ниме 

Оппид
Префектуры Франции